Kecamatan Sukatani kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sukatani (distrikt i Indonesien, lat -6,61, long 107,41), Jawa Barat, 
 Kecamatan Sukatani (distrikt i Indonesien, lat -6,15, long 107,18), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar